Le Stade de Maatea est un stade de football tahitien situé dans le bourg de Maatea de la commune de Moorea-Maiao, sur l'île de Moorea en Polynésie française.

Le stade, doté de  spectateurs et inauguré en 1984, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football de l'Association sportive Temanava.

Histoire 

Les travaux du stade débutent en 1975 pour s'achever huit ans plus tard.

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1984
Stade de football en Polynésie française
Stade portant le nom d'une ville
Moorea